Isle de France kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Île-de-France (ö),

Mauritius 

 Mauritius, självständig stat, 

Robotskapade Grönlandförgreningar